Überempfindlichkeit steht für:

 Hochsensibilität, gesteigerte Wahrnehmungsfähigkeit
 Hyperästhesie (Neurologie und Psychiatrie), krankhaft gesteigerte Erregbarkeit
 eine überschießende Abwehrreaktion des Immunsystems, siehe Allergie
 eine Unverträglichkeitsreaktion, siehe Pseudoallergie